„Havørnen” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Havørnen” – torpedowiec typu Hajen z końca XIX wieku
 „Havørnen” (P553) – ex-niemiecki kuter torpedowy (Schnellboot) z okresu II wojny światowej, do 1951 roku nosił oznaczenie T-53

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy duńskich okrętów